Ruta 27 steht für folgende Verkehrswege:

 Ruta 27 (Bolivien), eine Fernstraße in Bolivien
 Ruta 27 (Chile), eine Fernstraße in Chile
 Ruta 27 (Uruguay), eine Fernstraße in Uruguay
 Ruta Nacional 27, eine Fernstraße in Argentinien

Siehe auch:
 Route 27